Antoine Joseph Secrétan (1773-1837), colonel-major de la Garde impériale de Napoléon  ;
 Charles Secrétan (1815-1895), philosophe suisse ;
 Charles-Marc Secretan (1773-1842), notaire et personnalité politique suisse ;
 Eugène Secrétan (1835-1899), industriel français ;
 Marc Secrétan (1804 -1867), opticien suisse ;
 Louis Secretan (1758-1839), mycologue et homme politique suisse ;
 Pearl Grobet-Secretan (1904-1988), militante socialiste, pacifiste et féministe suisse.

 La famille Secretan.

Voir aussi 
 Secretan, entreprise française fabricant des téléscopes ;
 Avenue Secrétan, une avenue du  arrondissement de Paris qui porte le nom du colonel-major Antoine Joseph Secrétan ;
 La Halle Secrétan, ou marché Secrétan, est un marché couvert situé dans le  de Paris, dans la rue éponyme.

Patronyme français